Areus ist der Name folgender Personen:

 Areus (Mythologie), der Vater des Agenor
 Areus I., König von Sparta (309–265 v. Chr.)
 Areus II., König von Sparta (262–254 v. Chr.)
 Areus (Dichter), lakonischer Dichter
 Areus (Gesandter), spartanischer Botschafter (um 184 v. Chr.)

Siehe auch:
 Areios
 Arius
 Arrius